Dalmatinska nogometna zona (također i kao Dalmatinska nogometna liga) je bila jedna od četiri zone Prvenstva Hrvatske, te liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1964./65.  
Sudjelovalo je 13 klubova, a prvak je bio "TK Zadar".

Ljestvica 

 TK Zadar se ponegdje pisao i samo kao Zadar

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Zagrebačka zona 1964./65.
 Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1964./65.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014., , str. 108-110 
 Jurica Gizdić, Anđelo Raffanelli: Vječni Zmaj pod Biokovom, Makarska, 2007., , str. 71-72 
 Jurica Gizdić: Počelo je prije osam desetljeća, Kaštel Gomilica, 2004., , str. 58-60 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 6304, go. XXI, izdanje od 1. lipnja 1965., str. 7, (26. kolo i konačna ljestvica), preuzeto 13. srpnja 2018.
  

1964-65
1964-65
Dalmacija